Sisi kan syfta på:
Sísion, en ort i Grekland
Elisabeth av Bayern (1837–1898)